La Grand Champions Cup di pallavolo maschile 2017 si è svolta dal 12 al 17 settembre 2017 a Nagoya e Osaka, in Giappone: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la quinta volta, la quarta consecutiva, al Brasile.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Brasile(Quinto titolo)

Secondo posto
Italia

Terzo posto
Iran

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Grand Champions Cup di pallavolo maschile 2017